Walsertal steht für:

 Großes Walsertal (auch Großwalsertal), Seitental des Walgaues, Vorarlberg, Österreich
 Kleinwalsertal (auch Kleines Walsertal), Seitental des oberen Illertals (Allgäu, Bayern), Vorarlberg, Österreich

Siehe auch:

 Valsertal
 Walser